| mål         = {{#expr:
 81 +
 55 + 
 18}}
| publik      = {{#expr:
 1250 +
 1100 +
 550}}
| flest mål   =  Mary Fowler (10 mål)
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (4:e titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 2016 Burma
| följande    = 2019 Thailand
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll för damer 2018 var det 10:e sydostasiatiska mästerskapet för damer och avgjordes mellan 30 juni och 13 juli 2018 i Indonesien. Turneringen vanns av  före  och .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
Aseanfootball.org

2018
2018 i Indonesien
Fotbollsåret 2018
Internationella sportevenemang i Indonesien